Сергей Гороховодацкий: Гороховодацкий, Сергей Алексеевич (1949—2022) — советский футболист, советский и казахстанский футбольный тренер.
 Гороховодацкий, Сергей Сергеевич (род. 1977) — казахстанский футболист, судья.